Bonnie ist der Name tropischer Wirbelstürme

im Atlantischen Ozean:
 Hurrikan Bonnie (1980), im mittleren Nordatlantik
 Hurrikan Bonnie (1986), traf als Hurrikan auf Beaumont-Port Arthur, Texas
 Hurrikan Bonnie (1992), zog ostwärts über den Atlantik und traf als tropischer Sturm auf die Azoren
 Hurrikan Bonnie (1998), traf Wilmington, North Carolina
 Tropischer Sturm Bonnie (2004), traf das Florida Panhandle
 Tropischer Sturm Bonnie (2010), kurzlebiger Sturm an der Ostküste von Florida
 Tropischer Sturm Bonnie (2016), traf als tropisches Tiefdruckgebiet auf Charleston, South Carolina

im Pazifischen Ozean:
 Tropischer Sturm Bonnie (1978) (T7810, 11W, Loleng), traf auf Vietnam

um Australien:
 Zyklon Bonnie (2002), brachte Starkregen und Windböen nach Timor and Sumba

Siehe auch:
 Tropischer Wirbelsturm Bonny